Северная война (Великая Северная война) между Россией и Швецией в 1700—1721 гг.
 Северная семилетняя война между Швецией и коалицией Дании, Любека, Польши в 1563—1570 гг.
 Северная война между Речью Посполитой и Швецией в 1655—1660 гг.
 Малая Северная война между Россией и Швецией в 1656—1658 гг.